Ел Оливо има више значења:

 Ел Оливо, Ранчо (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Оливо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Оливо (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Оливо (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Оливо (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Оливо, Хејфер (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Оливо (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Оливо (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Оливо (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Оливо (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Оливо, Номбре де Диос (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Оливо (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Оливо (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Оливо (Исмикилпан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Оливо (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Оливо, Лас Касетас (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Оливо (Тепалкатепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Оливо (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Оливо (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Оливо (Оријентал), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Оливо (Сиудад дел Маиз), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Оливо (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Оливо (Виља де Ариста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Оливо (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Оливо, Ел Адеме (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Оливо, Херман Васкез Виљареал (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Оливо (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Оливо (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Оливо (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Оливо (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Оливо, Ел Капиро, Гранха (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Оливо (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Оливо (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Оливо, Хосе Васкез (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику